Чума — може бути назвою хвороб, літературного твору, кінофільму, хімічного продукту.

Медицина 
 Чума — бактеріальна зоонозна інфекційна хвороба з тяжким епідемічним перебігом у людей;
 Бубонна чума — одна з клінічних форм чуми;
 Чума в Одесі — декілька епідемій чуми, які мали місце в історії Одеси;
 Чума Юстиніана — перша пандемія чуми, яка сталася в VI столітті;

Ветеринарія 

 Чума великої рогатої худоби — гостра вірусна хвороба великої рогатої худоби;
 Африканська чума свиней () — висококонтагіозна вірусна хвороба свиней;
 Класична чума свиней () — висококонтагіозна вірусна хвороба свиней, що характеризується при гострому перебігу ознаками септицемії і геморагічного діатезу
 Чумка собак — вірусне гостре чи підгостре контагіозне захворювання собак;
 Чума раків — інфекційне захворювання раків, яке спричинює ооміцет .

Літературний твір 
 Чума (роман) — філософський роман-притча Альбера Камю;

Кінематограф 
 Чума із Заходу — американська короткометражна комедія 1939 року;
 Червона Чума — справжнє ім'я проповідника-магога із телесеріалу Андромеда.

Хімічний продукт 
 Олов'яна чума — продукт зміни олова.

Політологія 
 Коричнева чума — алегорична назва нацизму та фашизму.
 Червона чума — алегорична назва комунізму.

Див. також 
 Чума (прізвище)
 Чумний лікар — назва лікаря в середньовічній Європі, основним обов'язком якого було лікування хворих на чуму;